Хегіак () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дофтяна.
 Хегіак () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.